Il singolare femminile del Japan Open Tennis Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kimiko Date era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ai Sugiyama ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–4 Amy Frazier.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 n/a
  Kimberly Po (semifinali)
  Amy Frazier (finale)
  Ai Sugiyama (campionessa)

 Shi-Ting Wang (quarti di finale) 
 Naoko Sawamatsu (quarti di finale) 
 Naoko Kijimuta (secondo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (primo turno) 
 Annabel Ellwood (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 1997